

Географические названия 
 Сан-Пабло — город и муниципалитет в Колумбии, в департаменте Боливар.
 Сан-Пабло — кантон в Коста-Рике.
 Сан-Пабло — посёлок в Чили.
 Сан-Пабло — город в провинции Лагуна, Филиппины.
  — город в провинции Сан-Пабло в регионе Кахамарка в Перу.
  — провинция в регионе Кахамарка в Перу.
  — город в провинции Лорето, Перу.
  — район в провинции  в регионе Сан-Мартин в Перу.
  — район в провинции  в регионе Кахамарка в Перу.
  — город в штате Калифорния, США.

См. также 
 Сан-Пабло-дель-Монте — город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Тласкала.
 Сан-Пабло-Аникано — муниципалитет в Мексике, входит в штат Пуэбла.
 Сан-Пау-де-Сегуриес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония.
 Сан-Пабло-де-ла-Моралеха — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Сан-Пабло-де-лос-Монтес — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Сан-Пабло-Санта-Хуста — административный район городского муниципалитета Севилья
 Сан-Паулу (значения)